Maxim Belov (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace franco-russe. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Amiens U18 || France U18 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || Amiens U18 || France U18 || 12|| 1|| 1|| 2|| 20|| 8|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| rowspan='2'| 2005-2006 || Amiens U18 || France U18  || 8|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| Amiens U22 || France U22 || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Amiens U22 || France U22  || 8|| 1|| 1|| 2|| 43|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Amiens U22 || France U22  || 11|| 3|| 2|| 5|| 48|| || || || || 
|-
| rowspan='2'|2008-2009 || Amiens U22 || France U22 || 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 24|| 0|| 4|| 4|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan='2'|2009-2010 || Amiens U22 || France U22 || 19|| 6|| 9|| 15|| 20|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 22|| 0|| 3|| 3|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 25|| 1|| 0|| 1|| 0|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 
|| 26|| 0|| 4|| 4|| 26|| || || || || 
|-
| 2012-2013 || Aigles de Nice || Division 1 
|| 26|| 1|| 2|| 3|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Aigles de Nice || Division 1
|| 26 || 0 || 2 || 2 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan='2'|2014-2015 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 
|| 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || || || || || 
|-
| Phénix de Reims || Division 1 || 15 || 0 || 4 || 4 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 1 || 2 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 1 || 25||0||1||1||55||3||0||0||0||4
|-
| 2018-2019 || Français volants de Paris || Division 2 || 18 || 2 || 3 || 5 || 34 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Français volants de Paris || Division 2 || 16 || 1 || 17 || 18 || 72 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Français volants de Paris || Division 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Français volants de Paris || Division 2 || 14 || 0 || 5 || 5 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références

Naissance en mai 1988
Naissance à Moscou
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur de l'Étoile noire
Joueur français de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sports de glace Annecy
Naissance en RSFS de Russie
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur des Français volants de Paris